Республиканская Футбольная Группа «А» 1973/1974 () — 50-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1973/1974
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1973 году
Спорт в Болгарии в 1974 году